Oliver Johanndrees (* 10. Januar 1965 in Lippstadt, Nordrhein-Westfalen) ist ein Zeichner und Illustrator der Science-Fiction-Romanreihe Perry Rhodan.

Noch vor einer Ausbildung zum Vermessungstechniker und Tätigkeiten als Softwareentwickler und Netzwerkadministrator stieg Johanndrees 1978/1979 in die Mitarbeit an der Perry-Rhodan-Serie ein. Bis zu seinem Ausscheiden Ende des Jahres 2007 veröffentlichte er mehr als 140 Zeichnungen, Poster, Artikel, Titelbildcover und Beiträge. Er trug damit maßgeblich zur optischen Gestaltung der wöchentlich erscheinenden Hefte bei. Im Zuge dieser Laufbahn war er – zusammen mit Georg Joergens – Vorreiter in Sachen „Computer Aided Cutaway“ (CAC), also für Risszeichnungen, die ausschließlich am Computer entstanden sind. Um das Jahr 2000 herum war er zudem für das Design von vier Raumschiffsmodellen verantwortlich, die in Kooperation mit der Firma Revell, einem auf Modellbausätze spezialisierten Unternehmen, entstanden. Von 2000 bis 2004 war er u. a. als Layouter für die Veröffentlichung der Fandom-Magazine „SOL“ und „phantastisch!“ verantwortlich. Seine bislang letzte Veröffentlichung war das Farbposter eines Raumschiffs für die SF-Serie Ren Dhark. Zurzeit engagiert sich Oliver Johanndrees (CLP10 - Novell Certified Linux Professional) in der Open-Source-Szene durch Veröffentlichungen von Fachartikeln, als Gründer einer örtlichen Linux-User-Group und ist aktiver Blogger.

Weblinks 

 Oliver Johanndrees auf perry-rhodan.net
 Oliver Johanndrees in der Perrypedia

Zeichner (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1965
Mann